

Топоніми 
 Оїдзумі — містечко в Японії, у префектурі Ґумма.
 Оїдзумі — назва багатьох колишніх сіл в Японії

Персоналії 
Оїдзумі — японське прізвище.